Barrancas bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 Barrancas (Mendoza), Ort in Argentinien
 Barrancas (Neuquén), Ort in Argentinien
 Barrancas (Santa Fe), Ort in Argentinien
 Abdón Castro Tolay, auch Barrancas, Ort in der Provinz Jujuy, Argentinien
 Barrancas (Chile), nördlicher Vorort von Santiago de Chile, Chile
 Barrancas (Kolumbien), Ort in Kolumbien
 Barrancas (Barranquitas), Ort in Puerto Rico
 Barrancas (Guayama), Ort in Puerto Rico
 Barrancas (Venezuela), Ort in Venezuela

Siehe auch:
 Barranca
 Barracas